Jarvão é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Salvia verbenaca
 Verbena officinalis